Мунцингер — фамилия. Известные носители:
 Мунцингер, Карл
 Мунцингер, Мартин